Mississippi (staat), een staat in de Verenigde Staten
 Mississippi (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
 Mississippivlakte, een laagland in de Verenigde Staten
 Mississippi County (Arkansas), een county in de Amerikaanse staat Arkansas
 Mississippi County (Missouri), een county in de Amerikaanse staat Missouri
 Mississippi (Aire-sur-la-Lys), een gehucht in de Franse gemeente Aire-sur-la-Lys
 Mississippi (Pussycat), een nummer uit 1975 van de Nederlandse groep Pussycat
 Mississippi (The Cats), een nummer uit 1974 van de Nederlandse groep The Cats dat op verschillende albums verscheen
 Mississippi (1935), een Amerikaanse musicalfilm